Суперкубок Италии по футболу 2008 () — 21-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 миланский «Интер» и обладатель Кубка Италии 2007/08 «Рома». Встреча состоялась 24 августа 2008 года в Милане, на стадионе Джузеппе Меацца.

Матч

Ссылки 
 Отчёт на rsssf.com

2008
Матчи ФК «Интернационале»
Матчи ФК «Рома»
Футбол в Италии в 2008 году
Футбольные соревнования в Милане